Козло́вка— деревня в Смоленской области России, в Рославльском районе. Расположена в южной части области в 3 к северу от Рославля, на правом берегу реки Остёр у автодороги  Орёл — Витебск. Одноимённая железнодорожная станция «Козловка» на железнодорожной ветке Орёл -- Витебск. Население — 913 жителей + Никита Яковлев (2007 год). Входит в состав Остёрского сельского поселения.

История 
В 1812 году в районе деревни рославльское ополчение вело бои с французской армией. Известно как минимум с 1930 года (упомянута в списке населённых мест Смоленской области). Статус деревни с 28 декабря 2004 года (до этого была посёлком).

Экономика 
Хлебокомбинат, заготовка зерновых, магазины, стадион, производство рапсового масла и жмыха, медпункт.

Ссылки 
 Козловка/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Рославльского района